Ignacy Hilary Ledóchowski – (1789-1870) – generał, w powstaniu listopadowym komendant Modlina
 Ignacy Kazimierz Ledóchowski – (1871-1945) – wnuk poprzedniego, generał WP